Мэ́ттью ( ) — английское мужское имя, этимологически — производное от библейского/древнееврейского имени Матитьягу (, «Дар Бога»), аналог русского имени Матвей; также производная от него фамилия (Matthew либо Mathew).

 Фамилия 
  (род. 1969) — шотландская профессиональная гольфистка.
  (1906—1975) — шотландский архитектор, представитель модернизма.
 Мэттью, Скотт — вокалист и автор песен из Квинсленда, Австралия.
  (1577—1655) — английский политик и парламентарий, позднее — католический священник; сын Тобиаса Мэттью-старшего.
  (1546—1628) — английский политик, парламентарий и англиканский клерик при дворе Елизаветы I, архиепископ Йоркский; отец предыдущего.
  (род. 1930) — английский писатель, редактор, продюсер и композитор.

 Другое 
 «» — корабль Джона Кабота, на котором в 1497 году был совершён переход из Бристоля в Северную Америку.
 «» — альбом американского рэпера  (2000).

См. также 
 
 
 Маттео (значения)